India
Keeranur – città del distretto di Dindigul, Tamil Nadu
Keeranur – città del distretto di Pudukkottai, Tamil Nadu